CDZ ou CdZest un sigle qui peut désigner :
 Les Chevaliers du Zodiaque, le titre français du manga Saint Seiya de Masami Kurumada publié en  1986 ;
 CdZ-Gebiet pour , territoire du ressort d'un chef de l’administration civile ;
 CdZ-Gebiet Elsass ;
 CdZ-Gebiet Lothringen.